Каспер Тенгстедт (; ) — датский футболист, нападающий клуба «Бенфика».

Клубная карьера 
Тенгстедт — воспитанник клубов «Виборг Сондермаркен», «Виборг» и «Мидтьюлланн». Летом 2019 года для получения игровой практики Каспер на правах аренды перешёл в немецкий «Нюрнберг», где выступал за команду дублёров. Летом 2020 года Тенгстедт был арендован клубом «Хорсенс». 13 сентября в матче против «Раннерс» он дебютировал в датской Суперлиге. 11 апреля 2021 года в поединке против «Сённерйюска» Каспер забил свой первый гол за «Хорсенс». По итогам сезона клуб вылетел из элиты, но игрок подписал с командой полноценный контракт и остался. 23 июля в матче против «ХБ Кёге» он дебютировал в Первом дивизионе Дании. По итогам сезона Каспер забил 15 мячей и стал лучшим бомбардиром дивизиона.

Летом 2022 года Тенгстедт перешёл норвежский «Русенборг». 6 августа в матче против «Хам-Кама» он дебютировал в Типпелиге. В этом же поединке Каспер забил свой первый гол за «Русенборг». 12 августа в матче против «Саннефьорда» он сделал хет-трик. По итогам сезона Каспер забил 15 голов в 14 матчах и стал лучшим бомбардиром команды.

В начале 2023 года Тенстедт перешёл в лиссабонскую «Бенфику», подписав контракт на 5 лет. Сумма трансфера составила 7 млн. евро.

Примечания 

Футболисты Дании
Игроки сборной Дании по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Нюрнберг II»
Игроки ФК «Хорсенс»
Игроки ФК «Русенборг»